Buchet peut faire référence à :

Patronyme 

Buchet 
 Edmond Buchet, éditeur suisse, fondateur de la maison d'édition Buchet-Chastel ;
 Éric Buchet, joueur de rugby, père de Laurent Buchet ;
 Gustave Buchet, peintre suisse ;
 Jacques Bonaventure Buchet, général français de la révolution et de l’Empire ; 
 Jean-Marie Buchet, cinéaste belge ;
 Laurent Buchet, joueur de rugby ;
 Philippe Buchet, dessinateur français ;
 Pierre-François Buchet, abbé et écrivain français ;
 Robert Buchet, pilote automobile français.

de Buchet
 Robert de Buchet (1902-1994), général de brigade aérienne.

Toponyme
Buchet, village de l'arrondissement de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm dans le Land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne.

Autres 
 Buchet-Chastel, éditeur ;
 Moteurs Buchet.

Liens externes 
 
Homonymie de patronyme